НФЛ в сезоне 1952 — стал 33-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Национальная конференция: Детройт Лайонс — Лос-Анджелес Рэмс 31:21
 Чемпионская игра НФЛ: Детройт Лайонс — Кливленд Браунс 17:7

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1952.pdf Сезон 1952 года в деталях]

Сезоны НФЛ